Stejaru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stejaru (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Stejaru (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea

 Stejaru (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Stejaru (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Stejaru (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Stejaru (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Stejaru (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Stejaru (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Stejaru (Farcașa), Dorf im Kreis Neamț
 Stejaru (Ion Creangă), Dorf im Kreis Neamț
 Stejaru (Pângărați), Dorf im Kreis Neamț
 Stejaru (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Stejaru (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Stejaru (Crângeni), Dorf im Kreis Teleorman
 Stejaru (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui